8C steht für: 
 Alfa Romeo 8C, italienischer Automobilreihe
 Alfa Romeo 8C 2300 „Monza“, italienische Rennwagenreihe
 Alfa Romeo 8C-35 Tipo C, italienischer Rennwagen
 Alfa Romeo 8C-308, siehe Alfa Romeo Tipo 308
 Alfa Romeo 8C Competizione, italienischer Sportwagen
 Maserati 8C, italienischer Rennwagen, italienischer Rennwagen
 Air Transport International (IATA-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Shan Xi Airlines (IATA-Code), ehemalige chinesische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 C8

8C